Underwater World (Singapore) - aquarium in Singapore
 Sea Life Sunshine Coast (voorheen UnderWater World) - aquarium en dierenpark in Australië
 UnderWater World Guam - aquarium in Guam
 Kelly Tarlton's Sea Life Aquarium (voorheen Kelly Tarlton's Underwater World) - aquarium in Nieuw-Zeeland
 Nanjing Underwater World - aquarium in Nanjing (China)
 Aquarium of Western Australia (voorheen Underwater World, Perth) - aquarium in West-Australië